Андрија Радовановић је име и презиме следећих људи:

 Андрија Радовановић (1991), српски фудбалер
 Андрија Радовановић (2000), српски фудбалер
  (2001), српски фудбалер